San Mariano steht für:

 San Mariano (Corciano), Ort in Corciano, Provinz Perugia, Region Umbrien, Italien
 San Mariano (Isabela), Gemeinde auf den Philippinen
 San Mariano (Santa Fe), Gemeinde im Departamento Las Colonias, Argentinien

Siehe auch:
 Mariano
 San Marino (Begriffsklärung)